Ez a szócikk a szigetországok népsűrűség szerinti listáját mutatja be.

Kapcsolódó szócikkek 
 A Föld legnagyobb szigeteinek listája

Források
Island superlatives

Szigetek listái
Földrajzi rekordok

en:List of island countries#By population density